Schmidt kan syfta på:

 Schmidt – ett efternamn samt personer med namnet
 Schmidts smärtindex – en smärtskala som skattar den relativa smärtan som orsakas av stick och bett från steklar
 Schmidtteleskop – ett katadioptriskt teleskop
About Schmidt – en amerikansk film från 2002

Geografi

Antarktis 

 Schmidt Peninsula, 

Robotskapade Antarktisförgreningar